A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) é uma entidade de classe brasileira, da cidade de São Carlos. Foi fundada em 22 de fevereiro de 1931, é uma instituição sem fins lucrativos, que visa defender, assistir, amparar, orientar, instruir e coligar as classes que representa.

Ligações externas

 Página oficial

Associações regionais do Brasil
Economia de São Carlos (São Paulo)